Murray é o nome de diversos condados:

 na Austrália:
 Condado de Murray (Austrália Ocidental)
 Condado de Murray (Nova Gales do Sul)
 nos Estados Unidos da América:
 Condado de Murray (Geórgia)
 Condado de Murray (Minnesota)
 Condado de Murray (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos